Магнет () — в греческой мифологии эпоним и первый царь Магнесии в Фессалии. 

Был сыном Эола и Энареты, или Зевса и Фии, дочери Девкалиона, или Аргуса, сына Фрикса, и Перимелы. Брат Македона, эпонима Македонии, отец Полидекта и Диктиса от морской нимфы. Идентифицируется как отец Пиера и Эионея. Муза Каллиопа родила от него сына Гименея. Когда Аполлон, влюблённый в последнего, пребывал в доме Магнета, Гермес украл у Аполлона стадо коров.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов